D723 (Loire-Atlantique), een departementale weg in het Franse departement Loire-Atlantique
 D723 (Maine-et-Loire), een departementale weg in het Franse departement Maine-et-Loire